Sectio är latin och betyder (bland annat) "sektion" eller "snitt". Det kan avse:

Taxonomi
 Sektion

Medicin
 Sectio caesarea, beteckning för kejsarsnitt på latin.
 Sectio alta, operativt ingrepp ovanför blygdbenet för att avlägsna stenar i urinblåsan.

Geometri
 Sectio aurea är latin för gyllene snittet

Referenser